Перник може да се отнася за:

 Перник, град в България
 Област Перник
 Община Перник
 Перник, полуостров в Антарктика